Дева Мария известна под различными наименованиями, также называемыми Марианскими титулами: Богородица (), Благословенная Мать (), Мадонна (), Богоматерь (, ). Также применяются эпитеты (Мария Звезда Морская, Царица Небесная, ), воззвания (Богородица, Панагия, ) и другие имена (Святая хижина, Дева Мария Гваделупская).

Все эти наименования относятся к одному и тому же человеку по имени Мария, матери Иисуса Христа (в Новом Завете), однако используются католиками, православными, Церквями Востока и некоторыми англиканами по-разному. (Примечание: Мария Магдалина, Мария Клопа и Мария Саломея — это люди, отличные от Марии, матери Иисуса).

Многие из данных Марии наименований носят догматический характер. Другие имена являются поэтическими или аллегорическими. Они имеют меньший канонический статус или не имеют его вовсе, но являются частью народного благочестия, обладая различной степенью признания со стороны духовенства. Ещё большее количество наименований относится к изображениям Девы Марии в истории искусства.

Историко-культурный контекст 
У существования относительно большого количества наименований, данных Марии, несколько причин и значений. Некоторые возникли по географическим и культурным причинам, например, благодаря почитанию определенных икон. Другие были связаны с явлениями Девы Марии. 

Помощь Марии — то, что востребовано людьми для удовлетворения широкого спектра потребностей в различных ситуациях. Это привело к формулированию многих титулов (хороший совет, помощь больным и т. д.). Помимо этого, размышления и молитвы о различных аспектах роли Девы Марии в жизни Иисуса привели к появлению дополнительных титулов, таких как .. Другие наименования были получены из догм и доктрин, таких как Непорочное зачатие. 

Культ Марии или «культ преданности» утвердился в 431 году, когда на соборе в Эфесе Богородица или Мария — носительница (или мать) Бога стала догмой. Отныне Марианская преданность, в центре которой — тонкие и сложные отношения между Марией, Иисусом и Церковью, расцвела сначала на Востоке, а затем на Западе. 

В XVI и XVII веках Реформация уменьшила роль Марии во многих частях Северной Европы. Тридентский собор и Контрреформации усилили Марианскую преданность на Западе. Примерно в то же время Мария стала орудием евангелизации в Северной и Южной Америке, а также в некоторых частях Азии и Африки, например, благодаря явлениям Богоматери Гваделупской, что привело к большому количеству обращений в христианство в Мексике. 

Начиная с XVII века, после Реформации, барочная литература о Марии испытала невиданный подъём — более чем 500 страниц мариологических трактатов лишь за XVII век. В эпоху Просвещения акцент на научном прогрессе и рационализме поставил католическую теологию и мариологию в оборонительную позицию до такой степени, что к концу XVIII века в защиту мариологии были написана такая книга, как  Альфонсо Лигуори.

Догматические наименования 

 Матерь Божия: Эфесский собор постановил в 431 году, что Мария — Богородица, потому что её сын Иисус — и Бог, и человек: одна Божественная Личность с двумя природами (Божественной и человеческой). Это имя было переведено на Западе как Матерь Божья () или Богоматерь. Отсюда и название «Пресвятая Мать» (). 
 Дева Мария: учение о вечной девственности Марии развилось в раннем христианстве и преподавалось ранними отцами, такими как Ириней Лионский, Климент Александрийский и др. В четвертом веке «вечная дева» (приснодева) стало популярным наименованием для Марии. Вариации на это включают в себя «Дева Мария», «Пресвятая Дева», «Пресвятая Дева Мария» и «Супруга Святого Духа». Вечная девственность Марии была объявлена догмой Латеранским собором 649 года. 
 Непорочное зачатие: догма о том, что Мария была зачата без первородного греха, была определена в 1854 году апостольской конституцией папы Пия IX Inneffabilis Deus. Это создало титулы «Богоматерь Непорочного зачатия» () и «Царица, без первородного греха зачатая» (). Непорочное зачатие также почитается под названиями  (Филиппины),  Остробрамской Богоматери Ворот Зари в Вильнюсе,  и , также на Филиппинах. 
 Вознесение: Вера в то, что Дева Мария была принята телом и душой на небеса после завершения её земной жизни, была объявлена догмой в 1950 году папой Пием XII в апостольской конституции Munificentissimus Deus. Из этого вытекают наименования «Успенская Богоматерь» () и «Царица, на небеса вознесенная» (). Эта догма также отражена в преданности Богоматери Та'Пину на Мальте.

Ранние наименования Марии 
«Наша Владычица» — это общее название, которое Марии дают в знак уважения и чести. По-французски её называют «Нотр-Дам» (), а по-испански она «Нуэстра Сеньора» ().

 Мария как «Новая Ева» — такое определение было ещё во второй половине II века. Иустин Филосов (он же — Иустин Мученик) (100–165) обосновал связь в своем «». Эта идея позже была развита Иринеем.
 Иоанн Златоуст в 345 году стал первым человеком, использовавшим для Марии наименование «. Дон Боско способствовал утверждению почитания Марии под этим именованием. 
 «Мария Звезда Морская» — «Стелла Марис» или «Богоматерь Звезда Морская» — древнее название Девы Марии, которое подчеркивало её роль в качестве символа надежды и путеводной звезды для христиан. Приписывается Иерониму Стридонскому и цитируется Пасхасием Радбертусом.

Постановлениями Римских Пап 
 После битвы при Лепанто в 1521 году Папа Пий V учредил праздник Девы Марии Розария. 
 Во время Первой мировой войны Папа Римский Бенедикт XV добавил к Марии Лорето воззвание «Марии Царицы Мира». 
 В 1960 году Папа Иоанн XXIII изменил название «Праздник Святого Розария» (ранее «Праздник Богоматери Победы») на «Праздник Девы Марии Розария». 
 Папские постановления закрепили для Марии наименование «Королева Польши», см. «Пресвятая Дева Мария, королева Польши».

Описательные названия Марии, связанные с изобразительным искусством

Религиозные наименования 
В «Литании Пресвятой Деве Марии» — () к Марии обращаются с более чем пятидесятью наименований, такими как «Самая чистая мать», «Самая благоразумная дева» и «Причина нашей радости».

Другие религиозные наименования включают в себя: 
 Ковчег Завета — ()
 Скорбящим утешение — ()
 Дверь небесная — ()
 Больным исцеление — ()
 Верным помощь — ()
 Святая Мария — ()
 Святая Дева над девами — ()
 Непорочное Сердце Марии — ()
 Мария, Царица Америки — ()
 Звезда утренняя — ()
 Матерь Христова — ()
 Матерь милосердия — ()
 Матерь скорбящая — ()
  — ()
 Матерь Церкви — ()
  — ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 Богоматерь Сострадания — ()
  ()
  ()
 Богоматерь света — ()
  ()
 Богоматерь Севера — ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 Богоматерь Стокгольмская — ()
  ()
 Царица Америк — ()
 Царица ангелов — ()
  — ()
  — ()
  — ()
  — ()
  — ()
  — ()
  — ()
  — (, )
  — ()
  — ()
 Башня Давида — ()
  — (; также, «Узлов Устранительница»)

Теологическая мариология 
За исключением Господа Иисуса Христа, который имеет двойственную природу — человеческую и божественную (диофизизм), Пресвятая Дева Мария является уникальным человеческим существом — так гласит догма. Кроме того, она соотносится с четырьмя различными догмами и множеством Марианских титулов. Христианские молитвы, титулы и искусство свидетельствуют о её выдающейся роли у престола Божьего в истории спасения. 

В молитве «Радуйся, Мария» ангел Благовещения говорит, что она «полна благодати» и говорит от имени и по велению Бога. В Никейском Символе веры сказано, что Иисус был «воплощен Святым Духом и Девой Марией и стал человеком», что означает, что Божественная благодать прежде всего касается Реального Присутствия Святого Духа Бога в её теле, степени о её участии в жизни Святой Троицы, а также о количестве харизм Бога Святого Духа, которые она постоянно получает, и что только ей позволено Богом перераспределять. 

Богородица была помазана Богом Святого Духа, суммируя помазания Царей, Пророков, Судей и Первосвященников Израиля, как это делал Иисус Христос Бог. Поскольку явления Марии свидетельствуют о её даре пророчества, Дева Мария приближается к помазаннику Израиля по своим наименованиям: 

 Защитница Церкви (как и судьи Израиля) — ()
  (как первосвященник Израиля), 
 Царица ангелов (как и цари Израиля): картины Коронации Девы представляют иерархию ангелов Божьих, когда они начинают служить Марии вечно, после того как она согласилась стать Богородицей. 

В римско-католической и в православной церкви Богородица чествуется в особой манере, называемой греческим словом hyperdulia, которая вторична только обожанию, оставленному лишь Триединому Богу. Она почитается и почитается таким образом, потому что никакое другое существо, как ангельское, так и человеческое, не обладает такой мощью, как Мария, чтобы  о благодати Божьей для Его сыновей.

Наименования, связанные с религиозными изображениями 

 «Чёрная Мадонна» (или Vierges Noires ) — это тип статуи или картины, как правило, XII-XV веков, на которой Мария и, довольно часто, младенец Иисус изображены с тёмными чертами лица. В Европе более 450 чёрных Мадонн. Название, данное Марии, обычно отражает местоположение изображения. Чёрная Мадонна из Ченстоховы,  и  — это наиболее известные примеры. 
 Мать Доброго Совета ()  —  это название, данное Пресвятой Деве Марии после того, как одноимённая картина была признана чудотворной. В настоящее время находится в августинской церкви XIII века в Генаццано, недалеко от Рима, Италия. 
  относится к Марии, изображенной на картине как «Богоматерь —Убежище грешников». Преданность Марии как Матери Трижды Восхищенной имеет важное значение в движении Шенштатт. 

Другие наименования, связанные с изображениями, включают в себя:

Наименования, связанные с явлениями 

Богоматерь Акитская

Богоматерь Коромото
Богоматерь Фатимская
Богоматерь Гваделупская

 (Кибехо)

Богоматерь Ла-Салетта

Богоматерь Лурдская
Богоматерь Чудесного Медальона
Богоматерь Кармельская

 Богоматерь Снежная

Богоматерь Уолсингемская
 Богоматерь Зейтунская

Латинская Америка 
Несколько наименований Марии, найденных в Латинской Америке, относятся к культовым её изображениям, представленным в иконографии, отождествленной с конкретным уже существующим наименованием, адаптированным к конкретному месту. «» в Аргентине» делает отсылку на маленькое терракотовое изображение, сделанное в Бразилии и отправленное в Аргентину в мае 1630 года. Его внешний вид был вдохновлен «Непорочными» Мурильо . Богоматерь Копакабана (Боливия) — фигура, связанная с преданностью Марии под названием «, Богоматерь Копакабана». Около четырех футов в высоту, статуя была сделана Франциско Тито Юпанки около 1583 года и одета в цвета и платье принцессы инков 
 Фельдмаршал армии Парагвая.
 Богоматерь беспокойных (), Бразилия
 Богоматерь Благовещения ()
 Богоматерь Успения ()
 
 Богоматерь Кармельская Майпу ()
 
 , Буэйнос-Айрес, Аргентина
  (, ), Коста-Рика
 Суяпская Богоматерь (Гондурас)

Наименования в православной церкви 

Богородица (Теотокос) означает с греческого «Богоносец» и переводится как «Богоматерь». Это наименование было дано Марии на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе в 431 году нашей эры (ср. ) 
 Живоносный Источник;
 Наша Матерь Святая Дева () ();
 Богоматерь Казанская;
 Богоматерь Фёдоровская;
 Панагия;
 Царица по правую руку Царя () (из );
 Богородица Владимирская.

Наименования Марии в исламе 
Коран упоминает Марию () под следующими наименованиями: 

 Ма'сума — «Она, кто никогда не грешила»
 Мустафия — «Она, которая избрана» 
 Нур — «Свет». Её также называют Умм Нур («Мать того, кто был Светом») в отношении Исы.
 Qanita — термин подразумевает постоянное подчинение Аллаху, а также погружение в молитву и призыв. 
 Ракиа — «Она, кто поклоняется Аллаху»
 Саима — «Она, кто постится»
 Sājidah — «Она, которая простирается к Аллаху в поклонении» 
 Сиддика — «Она, которая принимает как истину», «Она, которая имеет веру» или «Она, которая искренне верит полностью» 
 Тахира — «Она, которая была очищена»

См. также 
 Агни Парфене 
 Ходатайство святых 
 Литания Пресвятой Деве Марии 
 Марианские явления 
 Римско-католическая мариология 
 Почитание Марии в римском католицизме

Примечания

Литература

Ссылки 
 Археологический проект по сбору всех эпитетов Марии на греческом, латинском и сирийском 
 Международный исследовательский институт марианцев в университете Дейтона. Институт, ведущий центр исследований и исследований в области Пресвятой Девы Марии, широко представлен в киберпространстве. 
 Список 6000 католических титулов Марии 
 Библиотека Мэриана в университете Дейтона. Марианская библиотека является крупнейшим в мире хранилищем книг, периодических изданий, произведений искусства и артефактов о Марии, матери Иисуса Христа. 
 Восточно-православное понимание святых титулов 
 Поднят на небеса, потому что со-искупитель на земле. Мысли об основании католической догмы , Лекция монсеньора Брунеро Джерардини. Объясняет значение марианских названий Assumpta, Mediatrix, Co-Redemptrix.

Католицизм
Богородица